Анаксандрид (др.-греч. Ἀναξανδρίδας) — древнегреческое имя. Означает потомок Анаксандра. Известные носители:
 Анаксандрид I — спартанский царь (около 675 до н. э. — около 645 до н. э.)
 Анаксандрид II — спартанский царь (около 560 до н. э. — около 520 до н. э.)
 Анаксандрид (драматург) — греческий комедиограф IV века до н. э.